John Perkins House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Perkins House (Maine), ID-Nr. 69000019
 John Perkins House (Massachusetts), ID-Nr. 90000269